L'edizione 1939-40 della Gauliga XVII vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Classifica finale

Verdetto
SK Rapid Wien Campione d'Austria 1939-40.
SV Amateure Fiat fuso col club minore del Florisdofer.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
Fußball-Bundesliga (Austria)